Kalle Johansson (orienterare) kan syfta på:
* Karl "Kalle" Johansson, född 1940, orienterare från IFK Hedemora Orientering
 Kalle Johansson, född 1945, orienterare från OK Skogshjortarna, Alingsås
 Kalle Johansson, född 1983, orienterare från Halmstad OK

Se även 
 Kalle Johansson